Weintrauboa är ett släkte av spindlar. Weintrauboa ingår i familjen Pimoidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Weintrauboa